Friedrich Wilhelm II. ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm II. (Sachsen-Altenburg) (Posthumus; 1603–1669), Herzog
 Friedrich Wilhelm II. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck) (1687–1749), Herzog
 Friedrich Wilhelm II. (Nassau-Siegen) (1706–1734), Fürst
 Friedrich Wilhelm II. (Preußen) (1744–1797), König von Preußen 1786 bis 1797
 Friedrich Wilhelm II. (Mecklenburg) (1819–1904), Großherzog